Angel Dick est un manhwa en 3 volumes de Lee Hyun-Se, inspiré du manga Les fleurs rouges de Hino Hideshi, édité en Corée du Sud par Daiwon, et en France par Kana (collection Dark Kana). C'est le premier titre de l'éditeur Dargaud consacré à la BD asiatique, et aussi le premier manhwa à voir le jour en France. Il est en rupture définitive chez l'éditeur, et aucune date de réédition n'a été prévue.

Chaque volume constitue une intrigue policière indépendante.

Résumé 

Une femme, puis un enfant, sont retrouvés morts dans une rivière. L'état des corps est préoccupant : sur la femme on constate des cicatrices d'opérations chirurgicales datant de méthodes révolues, et son corps est couvert d'un cancer généralisé. Néanmoins la cause de la mort est une balle dans la tête, ce qui fait dire aux enquêteurs qu'elle a été maintenue artificiellement en vie. Si l'on compte en plus que ce cancer lui a été transmis intentionnellement, voilà une affaire bien mystérieuse d'expériences secrètes dont va se charger l'énergique inspecteur Jin Renka et son coéquipier…

Liste des tomes 
 
 
 

Série manhwa
Manhwa policier